

Cinema 
 La mia adorabile nemica (Anywhere but Here) – film del 1999 diretto da Wayne Wang

Fumetto 
 Anywhere But Here – episodio di Buffy l'ammazzavampiri - ottava stagione

Letteratura 
 Anywhere but Here romanzo di Mona Simpson, pubblicato in lingua italiana col titolo Dovunque ma non qui

Musica 
 Anywhere but Here – album dei The Ataris del 1997
 Anywhere but Here – album di Chris Cagle del 2005
 Anywhere but Here – album dei Mayday Parade del 2009
 Anywhere but Here – album di Pola Rise del 2018
 Anywhere but Here – singolo dei PVRIS del 2022

Televisione 
 Anywhere But Here – episodio di Sabrina